Дина может означать:
 Дина — персонаж из Библии
 Дина — единица измерения силы в системе единиц СГС.
 Дина — женское имя.
 ДИНА — спецслужба Чили.
 ДИНА — взрывчатое вещество, диэтанолнитраминдинитрат.
 Дина (Dina) — древнее название реки Даугава (Западная Двина).
 Дина — мини-футбольный клуб из Москвы.
 Дина — красноармейская овчарка, миноискатель и диверсант, участница Великой Отечественной войны.
 Дина — казахстанская сеть супермаркетов, гипермаркетов и магазинов оптовой торговли.

См. также 
 Число Дина — в гидродинамике: отношение поперечного потока жидкости, возникающего из-за кривизны канала, к продольному течению.
 Эвкалипт Дина — вечнозелёное дерево.
 Револьвер Дина-Хардинга — револьвер, созданный Уильямом Хардингом в 1858 году.